Komárková ist der Familienname folgender Personen:

 Božena Komárková (1903–1997), tschechische Philosophin, Theologin und Chartaunterzeichnerin
 Jaroslava Křítková (1927–2010), tschechoslowakische Kugelstoßerin, siehe Jaroslava Křítková